Amonherkhépeshef (Amon-est-sur-sa-hache-de-guerre) est un prénom égyptien porté par :

 Amonherkhépeshef, un fils de Ramsès  ;
 Amonherkhépeshef, un fils de Ramsès  ;
 Amonherkhépeshef, un fils de Ramsès .

Note 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité